По́стум ( — «посмертный»), прозвание, прилагавшееся в древнеримской системе имяобразования к именам людей, родившихся после смерти своего отца (юр. насцитур).

Марк Випсаний Агриппа Постум — внук Октавиана Августа
Постум (император) — римский полководец, император Галльской империи
Постум Младший — сын предыдущего.

Также «Постум» — прозвание монархов, родившихся после смерти их отцов и становившихся монархами с самого рождения, переводится на русский как «посмертный»:
Ладислав Постум
Иоанн Посмертный ()

В литературе 
 Постум — вымышленный адресат стихотворения Иосифа Бродского «Письма римскому другу».
 Леонат Постум — один из главных персонажей пьесы Уильяма Шекспира «Цимбелин».

Другое 
 Постум — напиток, относимый к заменителям натурального кофе

См. также 
 :Категория:Посмертные дети